Wuorimaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Wuorimaa (1892-1975), diplomate et ambassadeur finlandais
Artur Oliver Wuorimaa (1854-1921), pasteur et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois